Claude Couffon (1926-2013), écrivain, critique, poète et traducteur français,
 René Couffon (1888-1973), écrivain et historien de l'art français